Глен Дже́ксон (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Бронзовый призёр . Чемпион Канады среди юниоров 1975, чемпион мира среди юниоров 1976.

Как тренер мужской команды Японии участвовал в , где мужская команда Японии заняла пятое место.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (1975).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат на кёрлингистке и тренере Элейн Дагг-Джексон, у них двое детей.

Примечания

Ссылки 
Glen Jackson - Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады